Martina puede referirse a:

Lugares

Martina (Mošćenička Draga), localidad de Croacia en el ejido de Mošćenička Draga, condado de Primorje.
 Martina Franca, localidad y comuna de la provincia de Tarento, región de Apulia, Italia.

Personas

Martina (emperatriz), emperatriz del Imperio Bizantino, la segunda esposa de Heraclio, y regente en 641 con su hijo Heraclio II.

Música

La Martina (corrido), es un corrido mexicano.

Todas las páginas que empiezan por Martina